

Botânica 
Lírio — designação comum às flores do género Lilium, além de Amaryllis, Crinum, Hemerocallis, Hippeastrum e Worsleya, em especial as da família das liliáceas
Lilium martagon — da família das liliáceas
Lilium candidum — da família das liliáceas
Hemerocallis — da família das hemerocalidáceas

Ictiologia
 Seriola rivoliana ou Lírio — espécie de peixe da família dos Carangídeos
 Seriola dumerili ou Lírio— espécie de peixe da família dos Carangídeos
 Trichiurus lepturus ou Lírio — espécie de peixe teleósteo da família dos Triquiurídeos

Geografia 
Lirio — comuna da província de Pavia, região Lombardia, Itália

Outros
Flor-de-lis — o lírio na heráldica

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de biologia